kegel (ruimtelijke figuur), een wiskundig lichaam met een cirkel als grondvlak en dat in een punt uitloopt
kegel (categorietheorie), een term uit de abstracte wiskunde
een onderdeel van het kegel- of bowlingspel: kegel (voorwerp)
een verkeerskegel of pylon
kegeltje, een kleurgevoelige cel in het menselijk oog
strobilus, kegel of sporenaar is de lijn- of kegelvormige of op een katje gelijkende structuur bij planten die de voortplantingsorganen draagt
kegelvrucht (naaldboom), de vrucht (uitgegroeide strobilus) van een conifeer
een naar drank stinkende adem
Johann Karl Ehrenfried Kegel, een Duits agronoom en ontdekkingsreiziger in Russische dienst.
Kegeloefeningen, oefeningen om de bekkenbodemspier te trainen.